Пильняк — фамилия:
 Пильняк, Борис Андреевич (настоящая фамилия Вогау; 1894—1938) — русский советский писатель, прозаик.
 Пильняк, Борис Борисович (Андроникашвили; 1934—1996) — советский писатель, актёр и сценарист.